Алваро Обрегон има више значења:

 Алваро Обрегон
 Алваро Обрегон (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Алваро Обрегон (Ел Боске), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алваро Обрегон (Уитиупан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алваро Обрегон (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алваро Обрегон (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алваро Обрегон (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алваро Обрегон (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алваро Обрегон (Солосучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алваро Обрегон (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алваро Обрегон (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алваро Обрегон (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алваро Обрегон, Планада (Тумбала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алваро Обрегон, Ел Борего (Игнасио Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Општина Алваро Обрегон (Мексико Сити), општина у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Алваро Обрегон (Алваро Обрегон, Мексико Сити), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Алваро Обрегон (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Алваро Обрегон (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Алваро Обрегон, Санта Ана дел Конде (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Алваро Обрегон (Атламахалсинго дел Монте), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Алваро Обрегон, Темуте (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Општина Алваро Обрегон (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Алваро Обрегон (Алваро Обрегон, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Алваро Обрегон (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Алваро Обрегон, Круз де Костиља (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Алваро Обрегон (Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Алваро Обрегон (Чалчикомула де Сесма), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Алваро Обрегон, Баранка Сан Мигел (Уатлатлаука), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Алваро Обрегон (Уехозинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Алваро Обрегон, Сан Франсиско (Либрес), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Алваро Обрегон, Санта Марија Гороспе (Тепеака), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Алваро Обрегон (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Алваро Обрегон (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Алваро Обрегон, Ел Пухал (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Алваро Обрегон, Естасион лос Чаркос (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Алваро Обрегон (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Алваро Обрегон, Ел Ранчито (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Алваро Обрегон (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Алваро Обрегон, Санта Круз (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Алваро Обрегон (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Алваро Обрегон (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Алваро Обрегон, Ла Тринидад (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Алваро Обрегон, Ла Норија (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Алваро Обрегон, Бреча 120 Сур 93 и Сур 96 Понијенте (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Алваро Обрегон, Бреча 124 ентре Сур 94 и Сур 97 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Алваро Обрегон (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Алваро Обрегон (Еспањита), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Алваро Обрегон (Акила), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Алваро Обрегон (Исхуатлан дел Кафе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Алваро Обрегон (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Алваро Обрегон, Барахас (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику